Un bong est une pipe à eau utilisée pour fumer du cannabis.

Frédéric Bong (1987-) est un footballeur camerounais.
Gaëtan Bong (1988-) est un footballeur franco-camerounais.
Richard Bong (1920-1945) est un pilote américain.
Tobias Bong (1988-) est un kayakiste allemand.

le Comté de Bong est un comté du Liberia.
 Bong est un village du Cameroun.